Soubeira peut désigner :
 Soubeira-Nakoara, la localité située dans le département de Ziga au Burkina Faso
 Soubeira-Natenga, la localité située dans le département de Ziga au Burkina Faso